International Klein Blue: tonalità di blu oltremare sviluppata dall'artista francese Yves Klein

Codici 
 IKB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wilkesboro (Stati Uniti)